Альберто Фернандес: Фернандес, Альберто (род. 1969) — испанский футболист.
 Фернандес, Альберто (род. 1983) — испанский стрелок.
 Фернандес, Альберто (род. 1959) — аргентинский политик, президент Аргентины с 2019 года.
 Фернандес, Альберто Гомес (род. 1980) — испанский футболист.